Минерал Спрингс има више значења:
 Минерал Спрингс (Арканзас)
 Минерал Спрингс (Северна Каролина)